Kaleidoscope (álbum de Kelis)
Kaleidoscope (álbum de Rachael Lampa)
Kaleidoscope (álbum de Siouxsie & the Banshees)
Kaleidoscope (álbum de Tiësto)
Kaleidoscope (EP de Coldplay)
Ou ainda:
Kaleidoscope Heart

Desambiguação